Pankow (district), een district van de Duitse hoofdstad Berlijn
 Pankow, een stadsdeel binnen bovenstaand district
 station Berlin-Pankow, een S-Bahn- en metrostation in het gelijknamige stadsdeel
 Pankow (band), een voormalige Duitse rockband
 Tijdens de Koude Oorlog werd met de term Pankow verwezen naar de regering van de "DDR"